Ларродриго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альба-де-Тормес. Занимает площадь 49,63 км². Население — 224 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Покровителями муниципалитета почитаются священномученик Власий Севастийский и святой апостол Пётр.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки